Red Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Red Lake, Ontario, ort, 
 Red Lake (flygplats),

USA 

 Red Lake, Minnesota, ort i Beltrami County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar